Florencio Varela může znamenat:

 Florencio Varela (Buenos Aires) — město v provincii Buenos Aires v Argentině
 Florencio Varela (partido) — partido v provincii Buenos Aires v Argentině
 Florencio Varela (spisovatel) — argentinský spisovatel

Externí odkazy